Boiler Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boiler Lake (Florida)
 Boiler Lake (Cass County, Minnesota)
 Boiler Lake (Itasca County, Minnesota)
 Boiler Lake (Missouri)
 Boiler Lake (Wisconsin)